Президентските избори в Турция през 2014 г. са 12 по ред избори за президент на Турция. Те се състоят на 10 август 2014 г. Изборите печели кандидатът на Партията на справедливостта и развитието – Реджеп Таип Ердоган. Това са първите преки избори за президент.

Кандидати 
Кандидатите за президент са трима:
 Реджеп Тайип Ердоган, тогавашен премиер от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР);
 Екмеледин Ихсаноглу, общ кандидат на основните опозиционни формации – Републиканската народна партия (РНП) и Партията на националистическото действие (ПНД);
 Селахатин Демирташ, кандидат от про–кюрдската – Демократична партия на народите (ДПН)

Резултати

Социологически проучвания

Първи тур

Източници

Външни препратки 

2014
Избори през 2014 година
2014 година в Турция